Feira de Santana (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Feira de Santana (gemeente), een gemeente in deze microregio